

Wydarzenia 

 Europa
 Timoleon przejął władzę w Syrakuzach.